Herztod steht für den Tod durch Herzstillstand:
 Sekundentod, ein medizinisches Syndrom, siehe Plötzlicher Herztod 
 ein medizinrechtliches Kriterium in der Organspende, siehe Herztodkriterium
 Herztod des Huhnes 
 Herztod der Schweine
Siehe auch: 
 Herzversagen